Giovanni Ajmone Cat (1934-2007) – esploratore italiano
 Mario Ajmone Cat (1894-1952) – generale e aviatore italiano